A720 ou A-720 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses :
 Autoroute québécoise 720 (A-720) ancienne autoroute urbaine de Montréal ;
 Canon PowerShot A720 IS, un appareil photographique numérique de Canon.